"From Me to You" er en sang af The Beatles.

From Me to You kan også refere til:
 From Me to You, en EP fra 2012 med Susanna Hoffs
 "From Me to You", en sang komponeret af Fabian Andre
 From Me to You (Yui album), 2006
 From Me to You (Crunchy Black album), 2007
 From Me to You (George Duke album), 1977
 Kimi ni Todoke: From Me to You, a shōjo manga af Karuho Shiina
 "From Me to You", en sang af Janis Ian fra hendes album Between the Lines, 1975